Boghossian  ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Boghossian (* 1970), französischer Fußballspieler
 Aram Boghossian (* 1929), brasilianischer Schwimmer
 Joaquín Boghossian (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Paul Boghossian (* 1957), US-amerikanischer Philosoph
 Peter Boghossian (* 1966), US-amerikanischer Philosoph und Pädagoge
 Vartán Waldir Boghossian (* 1940), armenisch-katholischer Bischof